152217 Акосіпов (152217 Akosipov) — астероїд головного поясу, відкритий 10 вересня 2005 року в Андрушівській астрономічній обсерваторії. Названий на честь Осіпова Олександра Кузьмовича — наукового співробітника Астрономічної обсерваторії КНУ. Інший астероїд названий на його честь — 14335 Алексосіпов.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (152201-152300)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 2005
Головний пояс астероїдів
Астероїди, назви яких пов'язані з Україною